Ciuc se poate referi la:
 Munții Ciucului, o grupă muntoasă a Carpaților Moldo-Transilvani, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali
 Depresiunea Ciucului, depresiune intercarpatică situată în partea centrală a Carpaților Orientali
 Comitatul Ciuc, fostă o unitate administrativă a Regatului Ungar în cadrul monariei dualiste a Imperiului Austro-Ungar și, pentru scurtă vreme a Regatului României după Unirea Transilvaniei cu România.
 Județul Ciuc (interbelic), fostă unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea istorică Transilvania
 Ciuc, marcă de bere deținută de firma Heineken

Cuvinte compuse 
 Miercurea Ciuc, municipiu, reședința de județ și cel mai mare oraș al județului Harghita, Transilvania
 Șumuleu Ciuc, un cartier al municipiului Miercurea Ciuc
 Păltiniș-Ciuc, Harghita, localitate în județul Harghita, România
 Păuleni-Ciuc, Harghita, sat în județul Harghita, România
 Comuna Păuleni-Ciuc, Harghita, comună în județul Harghita, România

Vezi și 
 Ciucaș (dezambiguizare)
 Ciucea
 Ciucevele Cernei
 Ciuceanu (dezambiguizare)
 Ciuci
 Ciuciuleni
 Ciuciulea
 Ciuciuieni
Bulgaria:
 Ciuciuliga
 Ciuciuligovo

Note